Joseph Fitzpatrick Fitzgerald Fitzhenry Quimby, més conegut com a Joe Quimby és un dels personatges de la sèrie animada de Els Simpson; és l'alcalde de la ciutat de Springfield. És l'estereotip de polític corrupte: té grans contactes amb la mafia local, gairebé sempre està envoltat de noies joves (sovint prostitutes) amb les quals enganya la seva dona i es dedica gairebé exclusivament a divertir-se.

Quimby fou elegit alcalde de Springfield l'any 1986, essent reelegit en diverses ocasions, malgrat haver d'admetre en algunes ocasions fraus i delictes. Això no obstant, en una de les eleccions, el Partit Republicà dels Estats Units nominà en Sideshow Bob com a candidat, el qual després de manegar les eleccions destronà breument en Quimby de l'alcaldia.

Entre els seus negocis bruts cal destacar haver venut llet de rata a les escoles malgrat ell creure que era de gos, fer servir fons estatals per fer matar un enemic o robar fons estatals per fer-se construir una piscina coberta.

Personatges d'Els Simpson